Hotel Palace steht für folgende Hotels:

in Deutschland:
 Hotel Palace Berlin
in der Schweiz:
 Hotel Bellevue Palace in Bern
 Gstaad Palace in Gstaad
 Palace Luzern in Luzern
 Maloja Palace in Maloja
 Badrutt’s Palace in St. Moritz, auch Grand Hotel Palace genannt

in anderen Ländern:
 Bussaco Palace Hotel in Buçaco, Portugal, siehe Palácio Hotel do Buçaco
 Hotel Polonia Palace in Warschau, Polen, siehe Hotel Polonia (Warschau)
 Hotel Palace in Zakopane, Polen, siehe Hotel Palace (Zakopane)
 Hotel Palace (Madrid)
 Hotel Palace (Zagreb), Kroatien 

Siehe auch:
 Palace Hotel
 Palasthotel (Begriffsklärung)